Шампион на Италия по футбол през сезон 1908 е Про Верчели.

През този сезон се провеждат два турнира:
Италиански шампионат, основният турнир, в който играят само италианци. Шампион става  Про Верчели.
Федерален шампионат, вторият турнир, в който е разрешено да се състезават и чужденци, ако живеят в Италия. Шампион става Ювентус.

Италианската футболна федерация признава само титлата на Про Верчели.

Квалификации

Пиемонт

Лигурия 
Андреа Дория е единствения участник от областта.

Ломбардия 
Миланезе е единствения участник от областта.

Финален турнир

Класиране

Срещи

Източници 
 Италиански шампионат по футбол 1908 в rsssf.com

Първенство на Италия по сезон